В этой статье представлена информация о всех командах, когда-либо принимавших участие в молодёжных чемпионатах мира по футболу.

Дебюты национальных команд

Общая таблица результатов всех команд на каждом чемпионате мира 
 Легенда
  — Чемпионы
  — Финалисты
  — 3-е место
  — 4-е место
 1/4 — Четвертьфинал
 1/8 — 2 раунд (с 1997 года: 1/8 финала)
 Гр — Групповой этап
  — Не квалифицировалась
  — Не участвовала / Снялась
  — Страна или национальная сборная не активна либо не существовала
  — Страна-организатор
 q — Квалифицировалась на этот чемпионат

Для каждого чемпионата указан флаг страны-хозяйки и количество участвовавших в нём команд (в скобках).

Рейтинг сборных по количеству выступлений

Суммарная таблица результатов 
Результаты матчей, закончившихся в дополнительное время, оцениваются как победы и поражения. Матчи, закончившиеся в серии пенальти, оцениваются как ничьи. 3 очка за победу, 1 очко за ничью и 0 очков за поражение.(1995~) 2 очка за победу, 1 очко за ничью и 0 очков за поражение.(~1993)

 Ранее существовавшие страны и их преемники

Рейтинг призёров

Результаты команд при защите титулов

Результаты команд-хозяек

См. также 
 Чемпионат мира по футболу (статистика участия команд)

Примечания

Ссылки 
 История молодёжных чемпионатов мира по футболу 

Чемпионаты мира по футболу среди молодёжных команд